Daniel Kriegman, écrivain et psychanalyste américain
 Mitchell Kriegman, scénariste, producteur, réalisateur, acteur et compositeur américain